Tondo (Manilla), een district van de Filipijnse hoofdstad Manilla;
Tondo (kunst), een rond schilderij of reliëf.
Xavier Tondó, een Spaans wielrenner
Tondo (Disclosure)